

Cinema 
 Legion – film del 2010 diretto da Scott Stewart
 Legion – mostro della saga di Gamera

Fumetto 
 L.E.G.I.O.N. – corpo di polizia interstellare dell'universo DC Comics
 Legione (Legion) – personaggio dell'universo Marvel
 Legion – personaggio dell'universo DC Comics

Letteratura 
 Legion – antologia di racconti italiani di spy-story del 2008

Musica 
 Legion – vocalist dei Marduk dal 1995 al 2003
 Legion – album dei Deicide del 1992

Televisione 
 Legion – film per la televisione del 1998 diretto da Jon Hess
 Legion – serie televisiva statunitense del 2017

Videogiochi 
 Legion – videogioco del 2002
 Legion – personaggio presente in Mass Effect 2 e Mass Effect 3
 Legion – sesta espansione di World of Warcraft